Brion Nuda Rosch – artista statunitense
 Eleanor Rosch – psicologa statunitense
 Karl-Heinz Rosch – militare tedesco

Pagine correlate 
 Roesch
 Rösch